R ao Contrário é um álbum de Plebe Rude editado em 2006.

Este lançamento de inéditos representa o trabalho da nova formação da banda: Philippe Seabra (vocal e guitarra) e André X (baixo), pertencentes à formação original; Clemente (guitarra e vocal), também integrante da Banda Inocentes, e Txotxa (baterista).

O álbum tem 12 faixas e foi gravado no Daybreak Studios (Capital Federal), tendo sido Philippe Seabra a fazer a produção do disco.

Apresentação do Álbum 
 21 De setembro 2006 - "Jokers", em Curitiba
 22 De setembro 2006 - "Circo Voador", no Rio de Janeiro

Faixas 
 O que se faz (single)
 E Quanto a Você?
 Discórdia
 Mil Gatos no Telhado
 Suficiente Por Um Dia (ou dois)
 Traçado Que Parece o Meu
 Mero Plebeu
 Katarina
 R ao Contrário
 Dançando no Vazio
 Remota Possibilidade
 Voto Em Branco

Singles 
 1º Mil gatos no Telhado
 2º Vote em Branco
 3º O que Se Faz/ R ao Contrário

Álbuns de punk rock
Álbuns de 2006
Álbuns de Plebe Rude